|}
Die Bahnstrecke Port-Sainte-Marie–Riscle ist eine 115 km lange, eingleisige Eisenbahnstrecke in den südfranzösischen Départements Lot-et-Garonne und Gers und verbindet die Bahnstrecke Morcenx–Bagnères-de-Bigorre mit der Magistrale Bordeaux–Sète. Sie wurde in den 1880er und 1890er Jahren in Betrieb genommen und wird bis auf einen etwa 33 km langen Abschnitt im Mittelverlauf noch heute nicht entwidmet. Die Kilometrierung wird über die Bahnstrecke von Bordeaux-Saint-Jean fortgesetzt.

Geschichte 
Die Eisenbahngesellschaft Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne schloss am 10. August 1868 mit dem Ministerium für öffentliche Arbeiten eine Eventualkonzession, die den nördlichen Abschnitt Port-Sainte-Marie–Condom am 31. März 1869 für gemeinnützig erklärt wurde und den Bau und Betrieb der Strecke freigab. Diese Anfrage beinhaltete auch eine Reihe von weiteren Strecken, die mit dieser verbunden waren. Am 14. Dezember 1875 wurde der Abschnitt zwischen Condom und Riscle endgültig genehmigt und im Jahr darauf endgültig konzessioniert. Am 5. Juli 1888 ging der nördliche, am 10. Dezember 1893 der südliche Abschnitt in Betrieb.

Stilllegung 
Der Güterverkehr erwies sich seit den 1960er Jahren als unrentalbel. Zum 1. Februar 1971 wurde der erste Abschnitt Mouchan–Eauze geschlossen. Es folgten in den 1980er Jahren Condom–Mouchan, 
2007 Eauze–Nogaro, 2009 Port-Sainte-Marie–Condom und 2009 Nogaro–Riscle, sodass seitdem kein Güterverkehr mehr stattfindet.

Bereits am 24. Februar 1975 wurde der 17,6 km lange Abschnitt zwischen Gondrin und Eauze entwidmet, tatsächlich ist aber auch der Streckenteil zwischen Condom und Gondrin seit dem 15. Dezember 1999 endgültig stillgelegt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Okzitanien
Bahnstrecke in Nouvelle-Aquitaine
Verkehrsbauwerk im Département Lot-et-Garonne
Bauwerk im Département Gers